Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Hugo Armando e Andrej Stoljarov che hanno battuto in finale Vadim Kucenko e Oleg Ogorodov 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Germán Puentes (quarti di finale)
 Tim Crichton /  Ashley Fisher (semifinali)

 Mark Merklein /  Mitch Sprengelmeyer (primo turno)
 Brandon Coupe /  Paul Rosner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2001